Le mehri, une langue du Yémen et d'Oman
 Abdelhamid Mehri (1926-2012), homme politique algérien
 Bassem Mehri (né en 1961), footballeur tunisien

 Djillali Mehri (né en 1937), homme d'affaires algérien
Homonymie de patronyme